Bieg masowy kobiet na Mistrzostwach Świata w Biathlonie 2019 odbył się 17 marca w Östersund. Była to jedenasta konkurencja podczas tych mistrzostw. Wystartowało w niej 30 zawodniczek, wszystkie ukończyły zawody. Mistrzynią świata została Włoszka Dorothea Wierer, srebro zdobyła Rosjanka Jekatierina Jurłowa-Percht, a trzecie miejsce zajęła Denise Herrmann z Niemiec.

Najwyżej sklasyfikowaną (i jedyną) z Polek była Monika Hojnisz, która zajęła 13. miejsce.

Wyniki

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Świata w Biathlonie 2019